De Grote Heide is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg. Het gebied bevindt zich aan de oostgrens van Venlo, tussen Leutherweg, Louisenburgweg en Klagenfurtlaan. De Grote Heide maakt deel uit van een uitgestrekt heidegebied tussen de steilrand van het hoogterrasplateau enerzijds en het moerassig gebied van de Nettetal-Krickenbecker Seen en de beboste Buschberge anderzijds.

In de zeventiende en achttiende eeuw werd het hele gebied 'Venlose Heyde' genoemd. De bewoners van aangrenzende plaatsen als Venlo, Straelen, Herongen en Leuth mochten dit niemandsland destijds gebruiken om er schapen te laten grazen, plaggen te steken en bijenkorven te plaatsen. In de negentiende eeuw vond er op grote schaal ontginning en bebossing van de heidevelden plaats. In de Tweede Wereldoorlog werd in het natuurgebied door de Duitsers een groot vliegveld (Fliegerhorst) aangelegd, de Vliegbasis Venlo-Herongen. Momenteel is een deel van de Grote Heide rust- en stiltegebied met een hoge landschappelijke waarde waar de oorspronkelijke begroeiing wordt hersteld. Het gebied is 155 hectare groot.

De Kleine Heide is een gebied ten noorden van de Kaldenkerkerberg tussen stadion De Koel en stadion De Kraal. Tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog was hier een quarantainekamp voor deserteurs en vluchtelingen uit de oorlogvoerende landen. Vanaf 1927 is er (met een korte onderbreking) op de Kleine Heide een woonwagenkamp

Recreatie in Venlo